

Codici 
 E0 – codice vettore IATA di Eos Airlines

Altro 
E0 – robot Honda serie E
Eo, in elettrochimica, il potenziale dell'elettrodo standard, che misura il potenziale individuale di un elettrodo reversibile allo stato standard